Удеманс, или Аудеманс, или Оудеманс () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Удеманс, Антон Корнелис (1858—1943) — нидерландский зоолог, специалист по клещам
 Удеманс, Иоанн Теодор (1862—1934) — нидерландский энтомолог
 Удеманс, Корнель Антуан Абрагам (1825—1906) — нидерландский ботаник и миколог
 Оудеманс, Жан Абрагам Кретьен (1827—1906) — нидерландский астроном